Сузоп — село в Солтонском районе Алтайского края. Административный центр Сузопского сельсовета.

История 
В 1928 году состояло из 77 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлась центром Сузопского сельсовета Солтонского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92 %.

Примечания 

Населённые пункты Солтонского района